Nowogrodziec – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim
 Nowogrodziec – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim
 Nowogrodziec – stacja kolejowa w Nowogrodźcu, w województwie dolnośląskim

Zobacz też 
 Dekanat Nowogrodziec